Lockett ist der Familienname folgender Personen:

 Clayton Lockett (1975/76–2014), US-amerikanischer Mörder
 Deanna Lockett (* 1995), australische Shorttrackerin
 Johnny Lockett (1915–2004), britischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Michael Lockett (1980–2009), britischer Soldat
 Milo Lockett (* 1967), argentinischer Maler, Grafiker und Muralist
 Mornington Lockett (* 1961), britischer Jazzmusiker
 Pete Lockett (* 1963), britischer Perkussionist
 Tyler Lockett (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vivian Lockett (1880–1962), britischer Polospieler 

Siehe auch:
 Locket
 Lockette
 Loket